3-й выпуск  Кэдел Эванс Грейт Оушен Роуд — шоссейной однодневной велогонки по дорогам Австралии. Гонка прошла 29 января 2017 года впервые в рамках Мирового Тура UCI (категория 1.UWT).

Прошлогодний победитель Питер Кеннах из команды  не принимал участие в защите титула.

Участники 

Россию на гонке представляли 7 гонщиков команды : Павел Брутт, Иван Савицкий, Сергей Николаев, Артур Ершов, Николай Трусов, Кирилл Свешников и Алексей Цатевич.

Маршрут

Ход гонки

Результаты

Очки мирового тура

Система начисления очков 

В таблице представлена раскладка полученных очков на этапе Мирового Тура UCI 2017.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 
 
 

Спорт в Австралии в 2017 году
Январь 2017 года